Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Roberts () :
le comté de Roberts, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
le comté de Roberts, situé dans l'État du Texas.